Chiesa della Beata Vergine del Giglio a Bergamo
Chiesa di Santa Maria del Giglio a Castiglione della Pescaia
Chiesa di Santa Maria del Giglio a Pistoia
Chiesa di Santa Maria del Giglio a Sambuca Pistoiese
Chiesa di Santa Maria del Giglio a Venezia

Pagine correlate
Santuario della Madonna del Giglio a Prato
Chiesa di Santa Maria al Giglio a Montevarchi